Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 508 dans le monde.

 Route régionale 562 en Finlande
 Route nationale 562 en France